Malvinas Argentinas (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Malvinas Argentinas (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië